Aconteus steht in der römischen Mythologie für:
 Aconteus (Arkadier), Arkadier in der Armee der Sieben gegen Theben
 Aconteus (Ovid), in Ovids Metamorphosen Unterstützer des Perseus gegen den Phineus

Siehe auch:
 Acontius